Ariège (departement)
 Ariège (rivier)